La ville de Valenciennes fut assiégée plusieurs fois. Le siège de Valenciennes peut désigner :

 le Siège de Valenciennes (1006), en septembre 1006 par Robert de France et Henri II de Germanie 
 le Siège de Valenciennes (1567)  qui dura de  à , première bataille de la guerre de Quatre-Vingts Ans.
 le Siège de Valenciennes (1656), lors de la Guerre franco-espagnole (1635-1659), l'une des rares défaites de Turenne
 le Siège de Valenciennes (1677), lors de la guerre de Hollande
 le Siège de Valenciennes (1793), pendant la  de la guerre de la Première Coalition. 
 Le siège est précédé par la première bataille de Valenciennes le 1er mai 1793,
 la deuxième bataille de Valenciennes le 8 mai et 
 la troisième bataille de Valenciennes le 23 mai de la même année
 le Siège de Valenciennes (1794), la est reprise par les troupes françaises
le Siège de Valenciennes (1815), après la défaite de Napoléon à Waterloo: le général Rey résiste à l'armée hollandaise qui assiège la ville et la bombarde pendant trois semaines

Homonymie de sièges